Erbkam ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Erbkam (1811–1876), deutscher Architekt 
 Wilhelm Heinrich Erbkam (1810–1884), deutscher evangelischer Theologe